Occhieppo Inferiore, een gemeente in de Italiaanse provincie Biella, regio Piëmont 
 Occhieppo Superiore, een gemeente in de Italiaanse provincie Biella, regio Piëmont